Il singolare del torneo di tennis Dresden Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kris Goossens che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 6-4, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 David Prinosil (primo turno)
 Markus Zoecke (primo turno)

 Frederik Fetterlein (quarti di finale)
 Alexander Mronz (primo turno)
 Nuno Marques (secondo turno)
 Álex López Morón (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1995